

Patronymie
 Jean-Baptiste-Modeste Gence (1755-1840), historiographe.
 Denise Gence (1924-2011), actrice française, sociétaire honoraire de la Comédie-Française.
 Robert Gabriel Gence (16?-1728), peintre français.

Toponymie
 Saint-Gence est une commune française.